Чемпионат Донецкой области по футболу () — областное соревнование украинского футбола среди любительских команд. Проводится под эгидой Ассоциации футбола Донецкой области.

Все победители

Примечания

Ссылки 
 Ассоциация футбола Донецкой области

См. также 
 Кубок Донецкой области по футболу
 Чемпионат Донбасса по футболу
 Ассоциация футбола Донцкой области

Футбол в Донецкой области
Региональные чемпионаты Украины по футболу